Во́лховська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російської річки Волхов.

 Волховська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Волховська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Волховська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Волховська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Волховська вулиця — колишня назва вулиці Квітуча у місті Кривий Ріг.

Вулиці